Loxosomatidae är en familj av bägardjur. Loxosomatidae ingår i fylumet bägardjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Loxosomatidae 124 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bägardjur
Loxosomatidae